А́ртур Ду́бравчич (; 15 сентября 1894, Врбовско, Горски Котар, Австро-Венгрия — 14 марта 1969, Загреб, СФРЮ) — югославский хорватский футболист, полузащитник. Первый в истории капитан сборной Югославии (Королевства СХС) и автор её самого первого гола. Участник Олимпийских игр 1920 и 1924 годов.

Карьера

Клубная 
В 1908 году, во время учёбы в школе в городе Карловац, стал одним из создателей и первых игроков местного клуба «Олимпия» — первой команды с таким названием в тех краях. Во время Первой мировой войны переехал в Загреб, где продолжил играть в футбол в составе местной «Конкордии». Играл в составе сборной Загреба, за которую провёл 13 матчей.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Королевства СХС дебютировал 28 августа 1920 года, когда вывел команду на поле в качестве её первого в истории капитана на матч против сборной Чехословакии на Олимпиаде 1920 года, эту встречу его команда проиграла со счётом 0:7, а в следующем, «утешительном» матче на этой Олимпиаде, 2 сентября против сборной Египта, Артур забил свой единственный и первый в истории сборной гол, однако, этот матч тоже был проигран, на этот раз со счётом 2:4. Последний раз сыграл за сборную 10 февраля 1924 года в товарищеском матче в Загребе со сборной Австрии. Был в составе команды на Олимпиаде 1924 года, однако, на поле не вышел. Всего провёл за сборную 9 матчей, забил 1 гол.

После карьеры 
После завершения карьеры игрока остался в структуре загребской «Конкордии», занимал различные административные должности в руководстве клуба. Помимо этого, работал в службе социального обеспечения, был футбольным судьёй, работал спортивным корреспондентом в различных югославских изданиях.

Умер Артур Дубравчич на 75-м году жизни 14 марта 1969 года в Загребе, всего за несколько дней до юбилейной 50-й ассамблеи Футбольного союза Югославии, которая должна была пройти в Загребе, и на которой его должны были наградить в знак признания за вклад в становление югославского футбола.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Карловац
Игроки ФК «Конкордия» Загреб
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года